Улица Святого Павла — ряд улиц, названных в честь Апостола Павла.

Улица Сен-Поль 
Улица Сен-Поль, :
 Улица Сен-Поль (Монреаль)
 Улица Сен-Поль (Париж)

Улица Сент-Пол 
Улица Сент-Пол, :
 Улица Сент-Пол (Балтимор)